Lillian "Lily" Aldrin, in seguito coniugata Aldrin-Eriksen, è un personaggio di How I Met Your Mother. È interpretata da Alyson Hannigan e doppiata da Elisabetta Spinelli.

Lily Aldrin è la fidanzata, successivamente moglie, di Marshall Eriksen. È originaria di New York e ama la sua città. Lavora come maestra d'asilo, ma aspira da sempre a diventare un'artista.

Storia

Al liceo 
Al liceo si era fidanzata prima con un ragazzo di nome Bill, soprannominato Scooter, che le piaceva perché assomigliava a Kurt Cobain, ma lei lo lasciò perché col matrimonio non avrebbe potuto fare le cose che aveva progettato.

Conoscenza di Marshall e degli altri amici 
Nel 1996, al suo primo giorno di università, ha incontrato Marshall e da quel momento i due si sono fidanzati.

Grazie a Marshall ha conosciuto Ted, dato che i due erano compagni di stanza nel dormitorio dell'università; le piace immischiarsi nella sua vita privata, e più volte è arrivata a sabotare le relazioni sentimentali dell'amico che non le andavano a genio (cioè quelle che non hanno superato il "test del portico", che consiste nell'immaginare sé stessa, Marshall, Ted e l'eventuale compagna di Ted da vecchi a giocare a bridge sotto il portico di una casa in riva al mare).

Nel 2001 conosce Barney grazie a Ted, che l'aveva casualmente incontrato al McLaren's (il pub dove vanno sempre i protagonisti). Pur disapprovando il suo comportamento verso l'altro sesso, nel corso degli anni Lily cerca più volte di aiutarlo a cambiare stile di vita e a portare avanti una relazione seria con una donna.

Conosce infine Robin, assieme agli altri del gruppo, nel 2005, e diventa presto la sua migliore amica e confidente. Da notare che, pur essendo molto innamorata e felice con Marshall, talvolta Lily tradisce un comportamento bi-curioso nei confronti dell'amica.

Nonostante venga detto che Lily abbia perso la verginità con Marshall, in realtà Lily è andata a letto con un altro ragazzo prima di lui: il suo ex ragazzo Scooter con cui però, come lascia intendere lei stessa, ha avuto solo del petting. L'unico altro ragazzo con cui Lily abbia scambiato delle effusioni è un certo Colin, di cui Lily nemmeno ricordava il nome tanto da chiamarlo "lingua troppo lunga", con cui si sbaciucchiò la notte prima di conoscere Marshall.

Prima e seconda stagione 
Nella prima stagione, anche se continua a vivere nel suo appartamento, passa molto tempo a casa di Ted e Marshall, finché non va a vivere lì definitivamente anche lei. Alla fine della stagione i due si lasciano prima del matrimonio, in quanto lei preferisce andare a San Francisco per seguire il suo sogno di diventare pittrice.

Tornata a New York a causa degli scarsi risultati ottenuti al corso per diventare pittori, Marshall la perdona e i due si rimettono insieme, fino a sposarsi a fine stagione.

Stagioni successive 
Nella terza stagione, lei e Marshall comprano un appartamento, che però si rivelerà essere in pendenza. Per trovare i soldi necessari a farlo riparare, Lily ha cominciato a vendere i suoi quadri ad un veterinario che castra gli animali, dato che riescono a calmare e ipnotizzare i cani inferociti, Marshall per sfruttare questa sua dote speciale crea un sito di vendita dei suoi quadri per permetterle di avere successo come pittrice per veterinari.

Compare costantemente nella quarta e quinta stagione, ad eccezione di alcuni episodi della quarta, dove, a causa della gravidanza di Alyson Hannigan, il personaggio scompare per quattro episodi. Ai fini della trama è stata inventata una scusa: essendo talmente arrabbiata per una battuta sporca di Barney, decide di stare lontana per un mese dall'amico donnaiolo.

Nell'episodio finale della quinta stagione decide insieme a Marshall di concepire un bambino. Nell'episodio finale della sesta stagione scopre di essere incinta. Nella settima stagione si trasferisce col marito nel vecchio appartamento di Ted, e nel finale di stagione dà alla luce un maschietto, il piccolo Marvin Jr., nome del defunto padre di Marshall.

Nell'ottava stagione Lily è assunta dal Capitano, l'ex marito di Zoey, ex di Ted, come consulente d'arte, il lavoro dei suoi sogni. Quando Lily si vede costretta a trasferirsi per un anno in Italia, a Roma, per lavoro con la famiglia, si creano non poche diatribe con Marshall che vuole restare a New York per perseguire la sua carriera di giudice. Lily decide di rifiutare il lavoro, ma poi quando Marshall scopre che la moglie aspetta un altro bambino (che poi si rivelerà essere una bambina, che chiameranno Daisy), decide di seguirla a Roma. In seguito avranno pure un terzo figlio, motivo per cui lei e il marito lasceranno l'appartamento per trasferirsi in una casa più grande.

Relazioni con gli altri personaggi
Marshall è l'unico grande amore di Lily, anche se diversamente da lui, che è sempre stato convinto al cento per cento del loro rapporto, Lily per un momento, sentendo di dover trovare la sua indipendenza fuori dalla sua relazione con Marshall, ha sentito il bisogno di lasciarlo per andare a San Francisco e perseguire le sue ambizioni. Lily poi, pentitasi di ciò che ha fatto, decide di tornare con lui, inizialmente Marshall non era propenso a perdonarla, ma dopo che Lily gli concede i suoi spazi, i due tornano insieme, specialmente perché la ragazza ha finalmente capito che è pronta a legarsi a lui per sempre. Nonostante stiano insieme da tanto, non mancano mai di essere romantici e passionali, i loro amici spesso li vedono come la personificazione della coppia ideale, anche se a tratti li trovano stucchevoli. Quando fanno una lunga litigata, si prendono una piccola pausa per riposarsi facendo sesso o semplicemente coccolandosi prima di continuare.

Al pari del marito ha un profondo rapporto di amicizia con Ted, lei probabilmente più di tutti ha aiutato l'amico a fare chiarezza nella sua vita sentimentale, dandogli sempre dei punti di vista obiettivi, infatti spesso riveste il ruolo di voce della ragione per Ted. A volte però tende a essere troppo invadente, tanto da immischiarsi lei stessa nelle sue storie d'amore, anche se ciò è dovuto alla sua consapevolezza che l'amicizia che Ted ha stretto con lei e il marito sarà eterna, e che la donna con cui dovrà stare farà parte della loro vita. Il loro legame è così forte che Ted è l'unica persona a cui ha rivelato le sue incertezze e frustrazioni sull'essere madre.

Robin è la sua migliore amica, fin da subito Lily la prese in simpatia, anche se le due sono molto diverse da tanti punti di vista, specialmente nel loro approccio con le storie amorose, perché mentre Lily è emotiva e sentimentale, Robin è chiusa e poco propensa ai legami. Lily è l'unica vera amica che Robin abbia, data la sua incapacità di legare con le altre donne. Ciascuna delle due è stata la damigella d'onore dell'altra ai loro rispettivi matrimoni. Lily spesso ha dimostrato un certo interesse bi-curioso, nonostante sia appagata da suo marito.

Ha un buon rapporto di amicizia anche con Barney, nonostante le loro vedute completamente opposte nei rapporti di coppia, dato che lei è una monogama convinta, mentre lui è un impenitente donnaiolo. La donna ha spesso da ridire sul suo stile di vita, ma solo perché ritiene che Barney sia un uomo migliore di quello che tutti vedono dall'esterno. Lily è l'unica persona a cui aveva confidato il suo amore segreto per Robin. Anche se spesso trova deplorevole il suo stile di vita promiscuo, spesso ha dimostrato un certo interesse riguardo alla sfera delle sue prestazioni sessuali. Nel finale della serie, proprio quando credeva che Barney non sarebbe mai cambiato, lui diventa un buon padre per la sua bambina, Lily infatti afferma di essere molto orgogliosa di lui per il suo cambiamento.

Inside joke 
Saltuariamente in How I Met Your Mother sono presenti alcuni casi di inside joke riferiti a precedenti interpretazioni di Alyson Hannigan:

 nell'episodio Castelli di sabbia della terza stagione, viene nominata e presentata Michelle, compagna di liceo di Lily: questo è un inside joke riferito alla carriera della Hannigan, in quanto è il nome del personaggio interpretato dall'attrice nella serie cinematografica American Pie. Ancora, nell'episodio Mancanza di intimità dell'ottava stagione, Lily, inventando un aneddoto su Robin e il suo ragazzo Nick, parla di una sgualdrina danese di nome Nadia: nella saga di American Pie, Nadia è il nome della ragazza straniera di cui si invaghisce Jim, il futuro marito di Michelle;
 nell'episodio La vendetta della sberla della quinta stagione, Lily si esibisce più volte nello sguardo "tu per me sei morto", carico di odio, che getta a chiunque la deluda profondamente: questo è un inside joke riferito al personaggio di Dark Willow, interpretata dalla stessa Hannigan nella serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri. Ancora, nell'episodio Pensando a un bambino della sesta stagione, il primo possibile nome che Lily propone per la futura figlia è Tara: in Buffy l'ammazzavampiri, Tara Maclay è l'amica/amante di Willow.

Note 

Personaggi di How I Met Your Mother
Aldrin, Lily
Aldrin, Lily